Le nom de Cochran est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

Patronyme 

 Barbara Ann Cochran (1951-), skieuse alpine américaine.
 Bob Cochran (1951-), skieur alpin américain.
 Doris Mable Cochran (1898-1968), herpétologiste américaine.
 Dot Cochran (1901-?), autrice de comic strips.
 Eddie Cochran (1938-1960), chanteur américain.
 Jackie Lee Cochran (1941-1998), chanteur américain.
 Jacqueline Cochran (1906-1980), aviatrice américaine.
 Plusieurs 
 Johnnie Cochran Jr (1937-2005), avocat américain.
 Lindy Cochran (1953-), skieuse alpine américaine.
 Marilyn Cochran (1950-), skieuse alpine américaine.
 Molly Cochran (1949-), femme de lettres américaine, auteure de roman policier.
 Plusieurs 
 Roy Cochran (1919-1981), athlète américain.
 Ryan Cochran-Siegle (1992-), skieur alpin américain.
 Thad Cochran (1937-2019), homme politique américain.
 (1955-2014), mathématicien américain
 Plusieurs

Toponyme 

Cochran, ville américaine de Géorgie

Voir aussi
 

Patronyme anglais